

Cinema
 Riel – film per la televisione canadese del 1979

Geografia
 Riel – villaggio dei Paesi bassi situato nel comune di Goirle, nel Brabante Settentrionale
 Riel – distretto elettorale della provincia canadese di Manitoba

Persone
 Andre Riel – calciatore danese
 Ane Riel – scrittrice danese
 John Riel Casimero – pugile filippino
 Jørn Riel – scrittore danese
 Louis Riel – politico canadese
 Marie-Josée Riel, nota come Emjay – musicista canadese
 Pierre Riel de Beurnonville – generale francese

Altro
 Riel cambogiano – valuta della Cambogia